Forstmeyer steht für:

 Forstmeyer, süddeutsche Musikerfamilie

Forstmeyer ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Forstmeyer (1902–1989), deutscher Heimatforscher, Ingenieur und Ministerialrat
 Andreas Ehrenfried Forstmeyer (1732–1787), deutscher Komponist und Hofmusiker
 David Andreas Forstmeyer (1707–1771), deutscher Stadtmusiker
 David Andreas Forstmeyer der Jüngere, Musiker (1753–nach 1805), deutscher Musiker
 Georg Christian Forstmeyer (1740–1804), deutscher Stadtmusiker

Siehe auch:
 Friedrich Forstmeier (1916–1984), deutscher Marineoffizier und Militärhistoriker